348 steht für:

 348, das Jahr 348 nach Christus
 348 v. Chr., das Jahr 348 vor Christus
 Ferrari 348, italienischer Sportwagen
 IC 348, offener Sternhaufen
 NGC 348, Spiralgalaxie
 U 348, deutsche U-Boot